Renald III – hrabia Burgundii od 1127 z dynastii Anskarydów
 Renald III – książę Geldrii i hrabia Zutphen od 1343 do 1361 r